Osoby o tym nazwisku:
 Alicia Molik – australijska tenisistka
 Bartosz Molik – polski fizjoterapeuta
 Patrycja Molik – polska tenisistka stołowa
 Zygmunt Molik – polski aktor teatralny i filmowy, teoretyk teatru, pedagog i aktor